Список лучших альбомов США 2012 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2012 год.

Впервые за 30 лет (и только второй раз в истории) второй год подряд лучшим альбомом года становится один и тот же альбом. В 1983 и 1984 годах таким был «Thriller» американского певца Майкла Джексона, а в 2011 и 2012 годах — «21» английской певицы Адель.

История

См. также 
 Лучшие синглы США 2012 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 Обзор итоговых чартов журнала Billboard 2012 года
 The Biggest of 2012: The Billboard Year-End Charts
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)

Чарты Billboard 2012 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)